Northville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northville Township (Illinois)
 Northville Township (Michigan)
 Northville Township (South Dakota)